Személynév
 Merlin költött személy, walesi varázsló, az Artúr király mondakör szereplője
 
Irodalom, zene
 Merlin, Goldmark Károly operája, 1886.
 Merlin, avagy a puszta ország (Merlin oder das wüste Land), Tankred Dorst drámája, 1981.

Filmek
 Merlin, 1998-as kétrészes amerikai tévéfilm; rendezte Steve Barron, címszereplő Sam Neill
 Merlin 2 – A varázslóinas (Merlin’s Apprentice), 2006-os kétrészes amerikai tévéfilm, rendezte David Wu, címszereplő Sam Neill
 Merlin kalandjai (Merlin), 2008-as angol tévésorozat, címszereplő Colin Morgan
 Merlin (Merlin l’enchanteur), 2012-es kétrészes belga-francia tévéfilm, rendezte Stéphane Kappes, címszereplő Gérard Jugnot
 Merlin: A kőbe zárt kard (Merlin: The Quest Begins), 2012-es amerikai-kanadai film, rendezte David Winning, címszereplő Jason Connery 

 Földrajz
 Merlin (Kalifornia), település az USA Kalifornia államában
 Merlin (Oregon), település az USA Oregon államában
 Merlin (Ontario), település Kanada Ontario tartományában

 Egyéb
 Merlin Színház, színház Budapest V. kerületében

Jegyzetek